Эрлинсбах:

 Эрлинсбах — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.
 Эрлинсбах — коммуна в Швейцарии, в кантоне Золотурн.